Земледе́льческая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Земледельческая улица — улица в Минске.

Россия 
 Земледельческая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Земледельческая улица — улица в Самаре. 
 Земледельческая улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Земледельческий переулок